Щербанівська сільська рада — Київська область, Обухівський район
 Щербанівська сільська рада — Миколаївська область, Вознесенський район
 Щербанівська сільська рада — Полтавська область, Полтавський район